mini|120px| Lausanne
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2009 fand vom 11. bis 15. November in Lausanne (Schweiz) statt. Es war in 81 Jahren Dreiband-WM die erste in der Schweiz.

Geschichte 
Es gab gleich zwei Premieren bei dieser Weltmeisterschaft. Zum ersten Mal fand eine WM in der Schweiz statt und zum ersten Mal wurde mit Filipos Kasidokostas ein Grieche Dreiband-Weltmeister. Der Sieg war auch verdient, da er auch alle Turnierrekorde aufstellte. In den Vorrundengruppen ist seit langem mal wieder keiner der Favoriten gestrauchelt. Im Viertelfinale standen somit auch gleich vier Belgier, die aufgrund der Weltrangliste für die WM qualifiziert waren. Leider war für Akteure des Ausrichters Schweiz nicht viel zu holen. Am Ende gab es nur Platz 29, 47 und 48. Ins Achtelfinale schafften es mit Martin Horn und Christian Rudolph aber zwei Deutsche.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 48 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2009
Karambolageveranstaltung 2009
Billardturnier in Lausanne